Quintus Pompeius Rufus ist der Name folgender Personen:

* Quintus Pompeius Rufus (Konsul 88 v. Chr.) († 88 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Pompeius Rufus (Schwiegervater Caesars) († 88 v. Chr.), römischer Nobilis
 Quintus Pompeius Rufus (Prätor 63 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Pompeius Rufus (Volkstribun 52 v. Chr.), römischer Politiker